Luguru peut désigner :
les Luguru, un peuple de Tanzanie
le luguru, une langue bantoue